Larry DePalma (Trenton, Michigan, 1965. október 27. –)  amerikai profi jégkorongozó, aki a NHL-ben játszott a Minnesota North Starsban, a San Jose Sharksban valamint Pittsburgh Penguinsben. Pályafutása döntő többségét alsóbb ligákban töltötte.

Karrier statisztika

Források
Életrajz
Statisztika
Statisztika
Statisztika
Statisztika

1965-ben született személyek
Élő személyek
Amerikai jégkorongozók
Nem draftolt NHL-játékosok
A Minnesota North Stars játékosai
A San Jose Sharks játékosai
A Pittsburgh Penguins játékosai
Olasz származású amerikaiak